Repubblica cecoslovacca (in ceco e in slovacco Československá republika) fu la denominazione ufficiale della Cecoslovacchia nei periodi 1918-1938, 1938-1939 e 1945-1960.

Prima Repubblica cecoslovacca
Seconda Repubblica cecoslovacca
 Terza Repubblica cecoslovacca

Pagine correlate 

 Repubblica Federale Ceca e Slovacca
 Repubblica Ceca
 Repubblica Slovacca